Een (jeugd)lid bij de scouting (padvinderij)
 Scout (legereenheid), legereenheid die een gebied verkent voordat andere legereenheden er komen, zie militaire verkenning
 Scout (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Scout (raket), een Amerikaanse draagraketsoort
 Scout (talent), een persoon die zoekt naar talent in bijvoorbeeld een sport
 scouting is ook het werk van een scout in laatstgenoemde betekenis

Scouts kan ook verwijzen naar:
 Scouts (speltak); een speltak bij Scouting Nederland voor kinderen van 11-15 jaar
 een Vlaams synoniem voor Scouting